Simona Halep e Irina-Camelia Begu erano le detentrici del titolo, ma Halep non ha preso parte a questa edizione del torneo. Begu aveva preso inizialmente parte al torneo in coppia con Zheng Saisai, ma quest'ultima si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Peng Shuai e Yang Zhaoxuan hanno battuto Duan Yingying e Renata Voráčová con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Lidzija Marozava (quarti di finale)
  Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan (campionesse)

 Dalila Jakupovič /  Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Wang Yafan /  Zhang Shuai (primo turno, ritirate)

Alternate 
  Anastasija Pavljučenkova /  Natal'ja Vichljanceva (quarti di finale, ritirate)

Wildcard 

  Chen Jiahui /  Wang Danni (primo turno)

 Wang Xinyu /  Xun Fangying (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2019